

Santos cristãos
 Antão, o Grande — eremita egípcio do século IV também conhecido como "Santo António do Egito", "Santo Antão do Deserto", "Santo Antão, o Eremita" e "Santo Antão, o Anacoreta"
 Antônio II de Constantinopla — patriarca de Constantinopla no início do século IX
 Santo António de Lisboa — também chamado Santo António de Pádua; franciscano do 
 Antônio de Categeró — santo franciscano do

Brasil

Municípios
Santo Antônio (Rio Grande do Norte)
Barra de Santo Antônio — em Alagoas
Riacho de Santo Antônio — na Paraíba
Santo Antônio da Alegria — em São Paulo
Santo Antônio da Barra — em Goiás
Santo Antônio da Patrulha — no Rio Grande do Sul
Santo Antônio da Platina — no Paraná
Santo Antônio das Missões — no Rio Grande do Sul
Santo Antônio de Goiás — em Goiás
Santo Antônio de Jesus — na Bahia
Santo Antônio de Lisboa (Piauí)
Santo Antônio de Pádua (Rio de Janeiro)
Santo Antônio de Posse — em São Paulo
Santo Antônio do Amparo — em Minas Gerais
Santo Antônio do Aracanguá — em São Paulo
Santo Antônio do Aventureiro — em Minas Gerais
Santo Antônio do Caiuá — no Paraná
Santo Antônio do Descoberto — em Goiás
Santo Antônio do Grama — em Minas Gerais
Santo Antônio do Itambé — em Minas Gerais
Santo Antônio do Içá — no Amazonas
Santo Antônio do Jacinto — em Minas Gerais
Santo Antônio do Jardim — em São Paulo
Santo Antônio de Leverger — no Mato Grosso
Santo Antônio do Monte — em Minas Gerais
Santo Antônio do Palma — no Rio Grande do Sul
Santo Antônio do Paraíso — no Paraná
Santo Antônio do Pinhal — em São Paulo
Santo Antônio do Planalto — no Rio Grande do Sul
Santo Antônio do Retiro — em Minas Gerais
Santo Antônio do Rio Abaixo — em Minas Gerais
Santo Antônio do Sudoeste — no Paraná
Santo Antônio do Tauá — no Pará
Santo Antônio dos Lopes — no Maranhão
Santo Antônio dos Milagres — no Piauí

Distritos 
Santo Antônio (Crateús)
Santo Antônio (Ijuí)
Santo Antônio do Leite — distrito de Ouro Preto

Bairros
Santo Antônio (Aracaju)
Santo Antônio (Belo Horizonte)
Santo Antônio (Coronel Fabriciano)
Santo Antônio (Juiz de Fora)
Santo Antônio (Manaus)
Santo Antônio (Osasco)
Santo Antônio (Porto Alegre)
Santo Antônio (Salvador)
Santo Antônio de Lisboa (Florianópolis)

Cabo Verde
Santo António (Cabo Verde) — freguesia na ilha do Fogo

Macau
Freguesia de Santo António (Macau)
Paróquia de Santo António (Macau) — uma das seis paróquias da diocese de Macau

Portugal

Freguesias
Aldeia de Santo António — no concelho do Sabugal
Santo António das Areias — no concelho de Marvão
Santo António dos Cavaleiros — no concelho de Loures
Santo António da Charneca — no concelho do Barreiro
Santo António (Funchal)
Santo António (Lisboa)
Santo António de Nordestinho — no concelho do Nordeste
Santo António dos Olivais — no concelho de Coimbra
Santo António (Ponta Delgada)
Santo António (São Roque do Pico) — freguesia no concelho de São Roque do Pico
Santo António da Serra (Machico)
Santo António da Serra (Santa Cruz)
Santo António de Vagos — no concelho de Vagos
Capelins (Santo António) — no concelho do Alandroal, também conhecida como Santo António

Povoações
Santo António (Louriçal) — na freguesia de Louriçal
Santo António (Norte Grande) — no concelho de Velas, ilha de São Jorge, Açores
Santo António (Oliveira de Azeméis)

São Tomé e Príncipe
Santo António (São Tomé e Príncipe) — capital da ilha do Príncipe

Antonio
Desambiguações de topônimos